Роланд Холст () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Роланд Холст, Адриан (1888—1976) — нидерландский писатель, названный «принцем нидерландских поэтов».
 Роланд Холст, Генриетта (1869—1952) — нидерландская поэтесса и писательница, участница социал-демократического и коммунистического движения.
  (1868—1938) — нидерландский художник и дизайнер.